Гонка 500 миль Индианаполиса 1956 прошла в воскресенье, 30 мая, 1956 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Гонка являлась также третьим этапом чемпионата мира Формулы-1 сезона .

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Пэт Флаэрти — 4:07,26 (время четырёх кругов)
 Быстрейший лидирующий круг: Пол Руссо — 1:02,32
 Передача автомобилей:
 Автомобиль №10: Эд Элизьян 123 круга и Эдди Руссо 37 кругов

Ссылки 
 
 
 

1956
1956 год в Индиане
События 30 мая
Май 1956 года